Сантуарио 1. Сексион има више значења:

 Сантуарио 1. Сексион (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сантуарио 1. Сексион (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сантуарио 1. Сексион, Естасион Макуспана (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику